East Foothills ist ein census-designated place, der zur Stadt San José (Kalifornien) gehört. Auf einer Fläche von 6,0 km² leben 8500 Einwohner (Stand: 2004).

Ortsteil in Kalifornien
San José (Kalifornien)